Churchton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Churchton (Maryland)
 Churchton (Tennessee)

Siehe auch:
 Churchtown